Christinae kyrka kan syfta på:

 Christinae kyrka, Alingsås – en kyrkobyggnad i Alingsås i Skara stift
 Christinæ kyrka – en kyrkobyggnad i Tyska Christinae församling i Göteborg, se Tyska kyrkan, Göteborg

Se även 
Kristine kyrka